Чемпионат Португалии по футболу 1948—1949 является 15-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 5-й раз в своей истории стал «Спортинг».

В чемпионате участвовало 14 команд, было сыграно 182 матча и забито 745 голов (в среднем 4,09 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Португальской Футбольной Федерации
 Futebol Português em Números
 Статистика на rsssf.com

1948/1949
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 1948 году
1949 год в Португалии